

Cinema
 Cash – film britannico del 1933 diretto da Zoltán Korda
 Cash – film di Bollywood del 2007 diretto da Anubhav Sinha
 Cash - Fate il vostro gioco (Cash) – film francese del 2008 diretto da Éric Besnard
 Cash Game - Paga o muori (Cash) – film statunitense del 2010 diretto da Stephen Milburn Anderson

Geografia
 Cash, Arkansas 
 Cash, Michigan
 Cash, Texas

Musica
 Cash Cash – gruppo musicale statunitense
 Cash – canzone di Patti Smith dal suo album del 2004 Trampin'.
 Cash – singolo dei Me First and the Gimme Gimmes del 2007

Televisione
 Cash – quiz televisivo in onda sul canale svizzero LA1
 Cash, viaggio di una banconota – programma televisivo in onda su All Music

Onomastica
 Cash – prenome inglese

Persone
 Andrew Cash – cantante/cantautore canadese
 Aya Cash – attrice statunitense
 Bill Cash – politico britannico
 David Cash – wrestler professionista statunitense
 Jim Cash – sceneggiatore statunitense
 John Carter Cash – cantautore statunitense, figlio di Johnny
 Johnny Cash – cantante/cantautore statunitense
 Julian Cash – tennista britannico
 June Carter Cash – cantante statunitense, moglie di Johnny
 Kevin Cash – giocatore di baseball statunitense
 Pat Cash – tennista australiano
 Peter Cash – cantante/cantautore canadese
 Rosalind Cash – attrice statunitense
 Rosanne Cash – cantante statunitense, figlia di Johnny 
 Tabatha Cash – ex attrice pornografica francese
 Tommy Cash – cantante statunitense, fratello di Johnny

Economia 
 Cash – termine comunemente usato per indicare le antiche monete cinesi
 Cash - termine comunemente usato per indicare il denaro contante
 Cash flow - termine comunemente usato per indicare il flusso di cassa

Pagine correlate 
 Kash
 Khash